Киричок — фамилия. Известные носители:
 Киричок, Борис Игнатьевич (род. 1926) — советский и украинский педагог, краевед Черниговщины, филателист.
 Киричок, Олег Игоревич (1962—2011) — украинский геральдист, фалерист.

См. также